Warner Robins kan syfta på:

Augustine Warner Robins (1882–1940), amerikansk militär
Warner Robins, Georgia – en stad uppkallat efter Augustine Warner Robins